RVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Farafangana (Madagascar)